Frey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eberhard Frey
 Eduard Frey
 Heinrich Frey
 Richard Frey
 Wolfgang Frey